Sportolók
 Fred (1949–2022) Frederico Rodrigues de Oliveira,  brazil labdarúgó, középhátvéd, olimpikon
 Fred (1979–) Helbert Frederico Carreiro da Silva,  brazil labdarúgó, edző
 Fred (1983–) Frederico Chaves Guedes, válogatott brazil labdarúgócsatár
 Fred (1986–) Frederico Burgel Xavier, brazil labdarúgócsatár
 Fred (1993–) Frederico Rodrigues Santos, válogatott brazil labdarúgó-középpályás
hasonló
 Fred: a show (Fred: The Show), amerikai televíziós sorozat